Onosandridus är ett släkte av insekter. Onosandridus ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Onosandridus